Venerdì 13 – giorno legato alle superstizioni riguardanti il numero 13
Venerdì 13 – film del 1980
Venerdì 13 – film horror del 2009
Venerdì 13 – saga cinematografica
Venerdì 13 – serie televisiva statunitense
Venerdì 13: il terrore continua – film del 1985 della saga cinematografica horror Venerdì 13
Venerdì 13 - Capitolo finale – film della saga cinematografica horror Venerdì 13
Venerdì 13 - Jason va all'inferno – film della saga cinematografica horror Venerdì 13
Venerdì 13 - L'assassino ti siede accanto – film horror del 1981
Venerdì 13 parte III - il terrore continua – film della saga cinematografica horror Venerdì 13
Venerdì 13 parte VI - Jason vive – film della saga cinematografica horror Venerdì 13
Venerdì 13 parte VII - Il sangue scorre di nuovo – film della saga cinematografica horror Venerdì 13
Venerdì 13 parte VIII - Incubo a Manhattan – film della saga cinematografica horror Venerdì 13